Mwamba ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Mwamba (1960–2021), sambischer Boxer
 Corey Mwamba (* 1976), britischer Jazzmusiker
 Kevin Mwamba (* 1992), französischer American-Football-Spieler
 Mmasekgoa Masire-Mwamba (* 1960), botswanische Diplomatin